Панаги́я ( — «всесвятая»).

Богослужение 
 Панагия — один из эпитетов Богородицы, используемый в основном в христианстве восточного обряда.
 Панагия — тип икон Пресвятой Богородицы, называемый также , см. Оранта.
 Панагия — небольшая икона с изображением Богоматери, является знаком архиерейского достоинства, носится епископами на груди (во время Богослужения — с наперсным крестом, а вне храма — не обязательно. Есть панагии с изображениями Троицы, Распятия, Вознесения. Бывают различные по форме — круглые, овальные, ромбовидные, квадратные.
 Панагия — название просфоры в честь Богоматери; употребляется в числе пяти служебных просфор на проскомидии для приготовления Святых Даров.
 Панагиар — церковная утварь для панагий, иногда также называлась «панагией».

География 
 Панагия Халкеон — крестово-купольная церковь, посвященная Богородице в городе Салоники.
 Панагия Сумела — монастырь
 Панагия — мыс на юго-западе Таманского полуострова.
 Панагия — урочище и одноимённое озеро в Крыму.

Суда 
 Панагия Апотуменгано — бриг Черноморского флота России.

См. также 
 Панайия
 Панайя
 Пано-Панайя